Blake Cashman – giocatore di football americano statunitense
 Jim Cashman – hockeista su ghiaccio, allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo canadese
 Karen Cashman – ex pattinatrice di short track statunitense
 Keely Cashman – sciatrice alpina statunitense
 Wayne Cashman – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese